Cavea (theater) -  De tribune in een antiek Grieks of Romeins theater
 Plantengeslacht  met één soort: Cavea tanguensis